Gobindpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Gobindpur (ort i Indien, Dhanbad), Jharkhand, 
 Gobindpur (ort i Indien, Saraikela), Jharkhand, 

Robotskapade Indienförgreningar